Александр Васильевич Соловьёв:
 Соловьёв, Александр Васильевич (1890—1971) — русский, сербский и швейцарский историк и филолог.
 Соловьёв, Александр Васильевич (род. 1950) — российский политик, глава Удмуртской республики.